Бон Скотт — вокаліст гурту AC/DC.
 Захарі Скотт — американський актор.
 Марта Скотт — американська акторка.
 Орсон Скотт Кард — американський письменник-фантаст.
 Гіларі Скотт — американська порноакторка.
 Джордж Кемпбелл Скотт — американський актор.
 Мейбл Жюльєнна Скотт (1892–1976) — американська кіноактриса епохи німого кіно.
 Тоні Скотт (1944–2012) — англійський кінорежисер і продюсер.
 Рендольф Скотт (1898–1987) — американський актор.
 Рідлі Скотт — англійський кінорежисер і продюсер.
 Шон Вільям Скотт — американський актор.
 Вальтер Скотт — англійський та шотландський поет, письменник, біограф і романіст.
 Леон Скотт — паризький видавець, книготорговець та бібліотекар.
 Дезіре Скотт — канадська футболістка
 Даніела Скотт-Арруда — американська волейболістка, олімпійська медалістка.
 Денніс Скотт — американський баскетболіст, форвард.
 Стівен Скотт — британський стрілець, олімпійський медаліст.
 Тревіс Скотт — канадський хокеїст, воротар.
 Девід Скотт — астронавт, командир космічного корабля Аполлон-15. Один з 12 людей, які побували на Місяці.
 Роберт Скот (1811–1887) — британський академічний філолог і священик англіканської церкви.
 Роберт Фолкон Скотт — британський дослідник Антарктиди.
 Дюкенфілд Генрі Скотт — британський ботанік.
 Вінфілд Скотт — генерал армії США, дипломат і кандидат у президенти від Партії вігів.
 Монтгомері Скотт — вигаданий шотландський інженер, персонаж науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Оригінальний серіал».

Див. також 
 Скотт
Англійські прізвища